Detritus kan betekenen:
detritus (biologie), een verzamelnaam voor niet-levend, organisch materiaal;
detritus (geologie), een verzamelnaam voor door erosie geproduceerd materiaal.